Леван Харабадзе (груз. ლევან ხარაბაძე, нар. 26 січня 2000, Кутаїсі) — грузинський футболіст, захисник клубу «Динамо» (Тбілісі).
 Зоя Харабадзе — співачка вокального квартету «Акорд».
 Шота Харабадзе — співак вокального квартету «Акорд».

грузинські прізвища